

Astronomia
4252 Godwin – asteroide della fascia principale

Città 
Godwin – città della Carolina del Nord

Onomastica
Godwin – nome proprio di persona inglese maschile

Persone
Godwin del Wessex – nobile anglosassone, fondatore dell'omonima dinastia
Linda Godwin – ex astronauta e scienziata statunitense
William Godwin – filosofo, scrittore e politico britannico
Tom Godwin – autore di fantascienza statunitense
Mike Godwin – avvocato statunitense
Mills Edwin Godwin – politico statunitense
Mary Wollstonecraft Godwin (meglio nota come Mary Shelley) – scrittrice, saggista e biografa inglese

Altro

 Dinastia Godwin – dinastia anglosassone e poi anglonorrena

Legge di Godwin – estensione della Reductio ad Hitlerum nata su Usenet

Pagine correlate
Goodwin